Летний сплит LCL 2017 проходил в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Красногорском районе (Московская область, Россия) с 24 июня по 3 сентября 2017 года. Изменений в списке команд-участниц чемпионата по сравнению с весенним сплитом не произошло.

Регулярный сезон выиграли «Gambit.CIS». Розыгрыш плей-офф стартовал 19 августа 2017 года. Матчи турнира продвижения были сыграны в интернете 26 и 27 августа 2017 года. «Gambit.CIS» впервые в истории чемпионата стали обладателями кубка Континентальной лиги и попали в предварительную стадию Worlds 2017, обыграв в финальной серии «M19» со счётом 3:2.

Нововведения и изменения

Регулярный сезон 
Регулярный сезон был сокращён с семи до пяти недель, в рамках одного дня стали проводиться шесть матчей вместо четырёх.

Трансляция 
Помимо трансляции в открытом доступе на «Twitch.tv», «YouTube» и во «ВКонтакте Live», лига освещалась на кабельном телеканале «Game Show TV», телеверсия гранд-финала была показана на федеральном канале «2x2».

Тренерские перестановки

Регулярный сезон 
Регулярный сезон стартовал 24 июня и завершился 30 июля 2017 года.

Турнирная таблица 

 1 — M19 вышли в плей-офф по результатам личных встреч

Результаты матчей

Тай-брейки 
Тай-брейки за 4-е и 7-е места состоялись 6 августа 2017 года.
Тай-брейк за 4-е место

Тай-брейк за 7-е место

Турнир продвижения 

По результатам серий турнира продвижения «RoX» и «Natus Vincere» защитили места в LCL на весенний сплит 2018.

Плей-офф 
Игры плей-офф прошли с 19 августа по 3 сентября 2017 года.

Сетка турнира

M19 — Virtus.pro (1/2 финала) 
1-я игра
«M19» вышли вперед по золоту на 2 тысячи уничтожив башню «Virtus.pro» на средней линии, затем игра продолжилась в спокойном темпе. На 35 минуте «M19» забрали Барона Нашора, после чего их преимущество по золоту увеличилось до 12 тысяч. «M19» осадили базу «VP» и закончили игру.
2-я игра
После выигрыша нескольких командных сражений и убийства дракона преимущество возросло «M19» до 3 тысяч золота. Бафф Нашора вновь получили «M19», уничтожившие затем все внешние вражеские строения. «Virtus.pro» не удалось справиться с натиском соперника — «M19» сделали счёт 2:0 в серии.
3-я игра
«Virtus.pro» победили в третьей игре, большую часть которой они обладали преимуществом по золоту в пределах 4 тысяч. За игру произошло несколько разменов усилениями между командами. Одержать победу в финальной драке команде «VP» помогло удачное использование абсолютного умения их игроком Рафаэлем «Doxy» Адл Зараби.
4-я игра
На протяжении четвёртой игры команды получили равное количество усилений. Ошибка «Virtus.pro» стоила им нижнего ингибитора, после разрушения которого «M19» выиграли командное сражение, в котором убили всех чемпионов «VP». Итог — 3:1 в пользу «M19».

Gambit.CIS — Team Just Alpha (1/2 финала) 
1-я игра
В первой игре «Gambit.CIS» вышли вперёд по золоту за счёт победы в нескольких драках, разрушения первой башни в игре и убийства Дракона — «Team Just Alpha» ответили на это уничтожением двух вражеских строений, сократив дефицит золота. Начавшееся некоторое время спустя после убийства командой «Gambit» второго Дракона первое в игре командное сражение закончилось с разменом 4 в 2 в их пользу. Победа в следующей драке помогла «гамбитам» оформить Нашора и разрушить главное здание «джастов».
2-я игра
Во второй игре «Team Just Alpha» разрушили первое строение в игре и получили реликвию Герольда Бездны — «Gambit» забрали Нашора и двух Драконов. После этого «гамбиты» совершили несколько ошибок, вследствие чего преимущество по золоту перешло на сторону «джастов». Выиграв командное сражение, «Gambit» оформили второго Нашора и выиграли драку, что стоило «Team Just Alpha» победы в игре.
3-я игра
К 15-й минуте третьей игры «Team Just Alpha», будучи зажатыми соперниками к собственной базе, имели дефицит по золоту в размере 5 тысяч. «Гамбиты» разрушили нексус «джастов» после получения усиления Нашора и разрушения вражеского ингибитора на нижней линии. Итог — 3:0 в пользу «Gambit.CIS».

M19 — Gambit.CIS (Гранд-финал) 
1-я игра
На 7-й минуте первой игры финальной серии «M19» захватили преимущество по золоту, что стало исходом нескольких сражений. «Gambit.CIS» забрали первую башню в игре, Герольда и двух Нашоров, постепенно сокращая своё отставание по золоту. На 37 минуте «гамбиты» убили всех чемпионов «M19» и разрушили их базу.

Длительность игры: 37:53

2-я игра
К 20-й минуте второй игры команды играли на равных, но «M19» имели незначительное преимущество, составляющее менее тысячи золотых. После получения второго усиления Барона Нашора на 34-минуте «Gambit.CIS» разрушили три линии «M19». Выиграв решающее сражение на базе соперника, «гамбиты» завершили вторую игру в свою пользу.

Длительность игры: 37:53

3-я игра
В начале третьей игры «M19» разменялись 4 в 2, уничтожив затем первую башню. На 11-й минуте «Gambit» имели дефицит золота в размере трёх тысяч. Отставание «гамбитов» увеличивалось с ходом игры, но на 33-й минуте они убили вражеского персонажа, получав возможность забрать усиление Нашора, в то время как игрок «M19» Кирилл «Likkrit» Малофеев в одиночку направлялся на нижнюю линию с целью уничтожения вражеского нексуса, на что «Gambit.CIS» среагировали поздно, проиграв из-за этого третью игру — 2:1.

Длительность игры: 33:35

4-я игра
На 13-й минуте четвёртой игры «Gambit.CIS» уничтожили первую башню. После этого «гамбиты» начали наращивать преимущество по золоту, ход игры при этом замедлился, так как обе команды предпочли играть осторожно, зарабатывая золото на убийстве миньонов а не в драках. После 60-й минуты, в ходе командного сражения в результате неудачного позиционирования временно выбыл из строя стрелок команды «Gambit» Даниэль «Blasting» Кудрин, из-за чего «M19» одержали победу в четвёртой игре, сравняв счёт в серии — 2:2.

Длительность игры: 61:56

5-я игра
«Gambit.CIS» захватили преимущество на ранней стадии решающей игры, лидируя на 5 тысяч золота после нескольких безответных убийств и уничтожения первой башни на 12-й минуте. Пятая игра завершилась победой «Gambit.CIS» — 3:2.

Длительность игры: 30:35

Лучшие игроки 

Источники: 1, 2

Итоговое положение

См. также 
 Летний сплит EU LCS 2017
 Летний сплит Лиги претендентов 2017

Примечания

Ссылки 
 

Континентальная лига по League of Legends